Саргон може да се отнася за:
 Царе на Акад
 Саргон I (? – 2279 пр.н.е.)
 Царе на Асирия
 Саргон I (Асирия) (18 век пр.н.е.)
 Саргон II (? – 705 пр.н.е.)